Sternfeld (Szternfeld), Sterenfeld (Szterenfeld):
 Ary Sternfeld (Szternfeld)
 Sternfeld (krater księżycowy)